Борре́го () — испанская фамилия.

Фамилия 
 Боррего, Джеймс (род. 1977) — американский баскетболист и тренер.
 Боррего, Орландо (род. 1936) — кубинский революционер и экономист.

Прочее 
 Боррего-Спрингс (аэропорт) — аэропорт в Калифорнии.